Stictosepta är ett släkte av svampar. Stictosepta ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stictosepta